Бутилимит (, ) — город в юго-западной части Мавритании.

Описание 
Расположен в области Трарза, в 164 км к юго-востоку от столицы страны, города Нуакшот. Высота центра НП составляет 50 метров над уровнем моря. Является важным мавританским центром религиозного обучения. Местная школа по изучению Корана известна богатой библиотекой манускриптов, которую на территории страны превосходит лишь исламская библиотека в Шингетти.

Климат

Демография 
Население города по данным на 2013 год составляет 42 441 человек

Динамика численности населения по годам:

Известные уроженцы 
В городе родились первый президент Мавритании, Моктар ульд Дадда и премьер-министр Исмаил ульд Бедда ульд Шейх Сидийя.

Примечания 

Города Мавритании